Раритан има више значења:
 Раритан (Њу Џерзи)
 Раритан (Илиноис)
 Раритан (племе)